Атлетски митинг Арева 2017. одржан је 1. јула 2017. на Стадиону Шарлети, Париз у (Француској). Ово је седми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Ветар -0,5 м/с

800 м

3.000 м

110 м препоне 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

100 м препоне (1) 
Ветар 0,0 м/с

100 м препоне (2) 
Ветар +0,3 м/с

 100 м препоне (Ф)

Скок увис 

1 Повукао се са такмичења

Скок мотком 

1 Повукао се са такмичења

Троскок

Бацање копља

Жене

100 м 
Ветар +0,1 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

Бацање кугле

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски митинг Арева
ИААФ Дијамантска лига 2017.